La Supercoupe du Portugal 2006 () est la  vingt-huitième édition de la Supercoupe du Portugal, épreuve qui oppose le champion du Portugal au vainqueur de la Coupe du Portugal. Disputée le  à l'Estádio Dr. Magalhães Pessoa de Leiria devant  spectateurs, la rencontre est remportée par le FC Porto aux dépens du Vitória Setúbal sur le score de 3-0.

Feuille de match 

Arbitres
Arbitres assistants :
Pedro Garcia 
José Lima
Quatrième arbitre : Hélio Santos

Voir aussi 
 Championnat du Portugal de football 2005-2006
 Coupe du Portugal de football 2005-2006

Notes et références

Liens externes 
  Portugal - Liste des vainqueurs de la Supercoupe sur www.rsssf.com

2006
Sport à Leiria
Face-à-face gagné par le FC Porto
Football au Portugal en 2006
Sport en août 2006